Le nom Marc Gual peut faire référence à :
 Marc Gual Rosell (né en 1980), ex-joueur de rink hockey espagnol du FC Barcelone ;
 Marc Gual Huguet (né en 1996), joueur de football espagnol évoluant au sein du Real Madrid Castilla en prêt du Séville FC.